Die Spielzeit 1997/98 der Extraliga war die fünfte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:2 Siegen durch und gewann damit den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Liga wurde von zehn auf zwölf Teilnehmer für die folgende Spielzeit erweitert. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der zweitklassigen 1. Liga, der HC Banská Baystrica und der HK VTJ Prešov stiegen direkt in die Extraliga auf, während der Dritte der 1. Liga, der HK Spartak Dubnica gegen den Letzten der Extraliga, den MHk 32 Liptovský Mikuláš, antreten musste. In der Relegation um den letzten verbleibenden Startplatz für die folgende Spielzeit setzte sich schließlich Liptovský Mikuláš mit 3:2 Siegen durch.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 TJ VSŽ Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 MHC Nitra
 ŠKP PS Poprad
 HK 36 Skalica
 HK VTJ Spišská Nová Ves
 HC Dukla Trenčín
 HKm Zvolen

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1997/98 wurde der HC Slovan Bratislava, der die Best-of-Five-Serie gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:2 Siegen für sich entschied und den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

All-Star-Team

Relegation 
In der Relegation setzte sich der MHk 32 Liptovský Mikuláš mit 3:2 Siegen gegen den HK Spartak Dubnica durch und verblieb damit in der Extraliga.

 HK Spartak Dubnica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:3

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1997/98